Shibusawa est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji (1868-1912), le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Shibusawa Eiichi (1840-1931),  industriel japonais reconnu comme le « père du capitalisme japonais » ;
 Keizō Shibusawa (1896–1963), homme d'affaires, banquier et philanthrope japonais ;
 Tatsuhiko Shibusawa (1927-1987), romancier et critique d'art japonais.